Chamberlain est un nom commun et un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Chamberlain est le nom anglais de la fonction gouvernementale ou protocolaire de chambellan :
 Lord Chamberlain, haut fonctionnaire du Royal Household (Cour royale) du Royaume-Uni ;
 Lord Great Chamberlain, grand officier d'État de l'Angleterre.

 Chamberlain ou cubiculaire est aussi une fonction dans la hiérarchie de certaines Églises chrétiennes. Voir aussi chambellan ou camerlingue, mots de même origine désignant des fonctions proches.

Personnalité portant ce patronyme 

 Georges Chamberlain (1576-1634), évêque d'Ypres.
 Joshua Lawrence Chamberlain (1828-1914), personnalité de la guerre de Sécession et gouverneur américain.
 Joseph Chamberlain (1836-1914), ministre britannique des colonies au moment de la seconde guerre des Boers.
 Samuel S. Chamberlain (1851-1916), journaliste américain. 
 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), écrivain britannique naturalisé allemand, théoricien du racisme, inspirateur de Hitler.
 Francis Fitzgerald Neville Chamberlain (1856-1944), inventeur du snooker.
 Charles Joseph Chamberlain (1863-1943), botaniste américain.
 Austen Chamberlain (1863-1937), fils de Joseph Chamberlain, homme politique britannique, prix Nobel de la paix 1925.
 Alexander Francis Chamberlain (1865–1914), anthropologue canadien.
 Arthur Neville Chamberlain (1869-1940), fils de Joseph Chamberlain, Premier ministre du Royaume-Uni de 1937 à 1940.
 Samuel Chamberlain (1895-1975), graveur américain.
 Owen Chamberlain (1910-2006), physicien américain.
 Howland Chamberlain (1911-1984), acteur américain.
 John Chamberlain (1927-2011), sculpteur américain.
 Richard Chamberlain (1934- ), acteur américain.
 Wilt Chamberlain (1936-1999), joueur de basket-ball.
 Kenneth Chamberlain Sr. (1943-2011), Américain noir abattu par la police.
 Brenda Chamberlain (1952- ), femme politique canadienne.
 Mark Chamberlain (1961- ), footballeur anglais.
Kevin Chamberlain (1963-), acteur américain.
 Azaria Chamberlain (1980-1980), nourrisson dont l'enlèvement par un dingo eut un fort retentissement en Australie  
 Joba Chamberlain (1985- ), joueur de baseball américain.
 Wendy Chamberlain (1976- ), femme politique britannique.
 Emma Chamberlain (2001- ), vidéaste, influenceuse et entrepreuneuse américaine.

Toponymes 

 Chamberlain, canton canadien de l’Ontario.

 Chamberlain, Dakota du Sud.

 Chamberlain, ville du département de Tacuarembó.

Voir également 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais